Zofia Kamińska (ur. ok. 1918, zm. przed 1949) – sanitariuszka w powstaniu warszawskim
 Zofia Kamińska – piosenkarka
 Zofia Trzcińska-Kamińska (ur. 1890, zm. 1977) – polska rzeźbiarka i medalierka